Ива́н Виногра́дов: Виноградов, Иван Андреевич (1928—2017) — ветеран труда Киевского метрополитена.
 Виноградов, Иван Архипович (1902—1936) — русский советский поэт, критик, теоретик и историк литературы.
 
 Виноградов, Иван Кузьмич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Виноградов, Иван Матвеевич (1891—1983) — российский и советский математик, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Иван Никифорович (1915—1978) — Герой Советского Союза.
 Виноградов, Иван Николаевич (1915—1998) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда (1958).
 
 Виноградов, Иван Петрович (1880—1955) — главный хирург Ленинграда во время блокады 1941—1944 гг., заслуженный врач РСФСР.
 Виноградов, Иван Сергеевич (1904—1981) — деятель ВКП(б).

См. также 
 Виноградов, Иоанн Григорьевич (1826—1901) — писатель, протоиерей в Москве.